Села:
 Красноставці — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Красноставці — Хмельницька область, Чемеровецький район